wideoteka – zbiór kaset wideo z zarejestrowanymi nagraniami; zob. też filmoteka
 wideoteka – wideo na życzenie, rodzaj telewizyjnej usługi sieciowej
 Wideoteka – album muzyczny zespołu Jeden Osiem L.

Przypisy